Jaekelopterus rhenaniae est une espèce éteinte d'Eurypterida (scorpions de mer). Il a vécu il y a environ  d'années au cours du Dévonien moyen.

Description 
Avec ses  pour la longueur du corps de l'animal, il est l'un des trois plus grands arthropodes jamais découverts (les autres sont le mille-pattes géant Arthropleura et le scorpion de mer Pterygotus). Il est l'une des deux espèces du genre Jaekelopterus.

On suppose qu'il vivait en eau douce (rivières et lacs), bien qu'on le nomme « scorpion de mer ». Il a été décrit par Simon Braddy et Markus Poschmann de l'Université de Bristol dans le journal Biology Letters. Ils ont pu estimer la taille de l'animal complet à partir d'un fossile de pince long de  retrouvé dans une carrière près de Prüm en Allemagne. Il s'agit de l'un des plus grands arthropodes ayant existé.

Références 

  Waterston, 1964, Observations on pterygotid eurypterids. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 66 .
  Størmer, Arthropods from the Lower Devonian (Lower Ensian) of Alken ander Mosel, Germany. Part 4: Eurypterida, Drepanopteridae, and other groups, 1974, Senckenbergiana Lethaea, 54-5/6 .
  Jaekel, Ein grosser Pterygotus aus dem rheinischen Unterdevon, 1914, Paläontologische Zeitschrift 1 . (Pterygotus rhenaniae)

Annexes

Références taxinomiques 
 

Euryptéride
Espèce d'arthropodes préhistoriques (nom scientifique)
Arthropode du Dévonien
Taxon fossile décrit en 1964